Pozzale ima više značenja:
 Pozzale-Case Nuove, Firenze
 Pozzale, Arezzo
 Pozzale, Belluno
 Pozzale, Salerno